Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 234001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 stycznia 1997 do 31 stycznia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

234001-234100

234101-234200

234201-234300

234301-234400

234401-234500

234501-234600

234601-234700

234701-234800

234801-234900

234901-235000

Przypisy 

Lista planetoid 234001-235000